Chris Eyre ist der Name folgender Personen:

* Chris Eyre (Naturschützer) (1943–2015), südafrikanisch-namibischer Naturschützer 
 Chris Eyre (Regisseur) (* 1968/1969), US-amerikanischer Filmregisseur, Produzent und Schauspieler